

Cinema 
 The Legend of Sleepy Hollow – film del 1908
 The Legend of Sleepy Hollow – film del 1912 diretto da Étienne Arnaud
 The Legend of Sleepy Hollow – film del 1972 diretto da Sam Weiss
 The Legend of Sleepy Hollow – film del 1999 diretto da Pierre Gang

Letteratura 
 La leggenda di Sleepy Hollow (The Legend of Sleepy Hollow) – racconto di Washington Irving del 1819

Televisione 
 La leggenda di Sleepy Hollow (The Legend of Sleepy Hollow) – film per la televisione del 1980 diretto da Henning Schellerup